Paul Frank es una serie de MTV de Estados Unidos y los países principales de Latinoamérica. Es una serie muy conocida en Colombia

Historia 
Paul Frank es un mico dueño de su propia empresa llamada Paul Frank Industries. no se muestra exactamente que productos ofrece la empresa. LuLu Poncua es la gran amiga de Paul y Empleada de la empresa. LuLu es una Osa y Pico BoNiMO el cual es un puerco espín. en la serie ningún personaje habla y se comunican por subtítulos algunas veces pero con la expresión corporal se comunican cada día. LoLa, Pico y Paul viven una aventura muy grande con muchas travesuras.

Temporadas 
</onlyinclude>

Personajes

Principales 
Paul Frank (Protagonista) principal 
LoLa Poncua Antagonista Principal
Pico BoNiMO Antagonista secundario

Secundarios 
LauREl Secundario sin importancia

Estelares 
Selena Gómez (invitada) 3 Capítulos y Película
Katy Perry (invitada) Película

Productos 
Paul Frank subieron productos como Cuadernos, Fragancia, Útiles para el Hogar etc... Además tienen una Store del Mismo